Yendy Melissa Quiñónez Parodi, más conocida como Melissa Quiñónez, es una presentadora de televisión paraguaya y locutora en Radio E40.

Carrera 

Melissa Quiñónez es una presentadora de tv y locutora paraguaya,  además de profesora de danza de estilo Paraguaya, Clásica, Española y Jazz. Estudió también la carrera de periodismo. Su primer programa en televisión fue "Verano Mix" en 2002 como co conductora junto a Agustín Genovese, realizó los sorteos del "Binguito" también en 2002. En el 2005 incursiona como conductora en "Colonia Max", y también presenta los "Pronósticos del tiempo para el noticiero" y el bloque de Empresariales en 2006. En 2007 es la conductora del programa de verano "Destino Fiesta" donde se muestra toda la actividad veraniega del país y del extranjero. Su carrera en radio inició en Radio Disney Paraguay como una de las primeras conductoras una vez inaugurada la radio en 2002, luego se muda a la Radio La Estación desde el 2005 al 2009 con el programa Se despierta la ciudad luego en 2010 la radio cambia de nombre y estilo y se convierte en Radio E40 de ahí en más hasta la fecha conduce el programa Así pega. 

En el 2007 vuelve a la tv conduciendo junto con Dani Da Rosa el evento de "Miss Paraguay". También en ese mismo año se encargó de entrevistar a varias personalidades internacionales de la música que realizaron conciertos en el país como Chayanne, Diego Torres, Juanes, RBD, Maná, entre otros. También en el 2007 participó de Bailando por un sueño en su tercera edición y resultó ganadora sin ir ninguna vez a sentencia.  Participó en el 2007 reemplazando a Florencia Gismondi del Certamen Primer Campeonato Mundial de Baile en México representando a Paraguay y la cual logró el segundo lugar del grupo B. Durante el 2007 tuvo a su cargo la co-conducción de "Cantando por un sueño 1 y 2" junto a Dani Da Rosa, a inicios del 2008 tuvo a su cargo la co-conducción de "Bailando por la Boda de mis sueños" y también condujo el ciclo 2008 de Teleshow. En televisión vuelve en el 2009 y conduce "TMG Televisión un mundo generoso", en donde realiza informes y un resumen de todo lo más destacado en la televisión del país, y de hechos relevantes clásicos acontecidos años anteriores junto a Rubén Rodríguez Jr. En 2010 conduce el programa "Jugate a la S6" junto a Chiche Corte en el canal Latele. En 2011  conduce los sábados de 10.00 a 11.00 horas el programa "E40 TV" en conjunto con "Radio E40" junto a Edwin Storrer por telefuturo, a la par de este programa en 2012 es participante de Baila Conmigo Paraguay 2012 en Telefuturo baila junto a Francisco Arce.

Presentadores de televisión de Paraguay
Participantes de Bailando por un sueño